Боб или Бобби Карпентер:
 Карпентер, Боб (1917—1997) — американский баскетболист, игрок клубов НБЛ и НБА (1940—1951).
  (1917—2005) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Нью-Йорк Джайентс» и «Чикаго Кабс».
  (род. 1953) — американский спортивный комментатор Главной лиги бейсбола.
  (род. 1983) — игрок в американский футбол в составе клубов НФЛ« Даллас Ковбойз», «Сент-Луис Рэмс», «Майами Долфинс», «Детройт Лайонс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс».
  (род. 1963) — американский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли в составе клуба «Нью-Джерси Девилз» (1995).